Fues ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Fues (1893–1970), deutscher theoretischer Physiker
 Wolfram Malte Fues (* 1944), deutsch-schweizerischer Germanist